ciò che è pertinente all'Ossezia
 appartenente al gruppo etnico degli osseti
 lingua osseta